Mrežnica (oko), unutrašnja opna očne jabučice koja prima svjetlosne podražaje
 Mrežnica (rijeka), lijevi pritok Korane
 Mrežnica (Barilović), naselje u općini Barilović, Hrvatska